Хамаланд (Hamaland) — средневековое графство, располагавшееся в восточной части современных Нидерландов. Название — от народности хамавов, населявшей эту территорию.

Первый граф, о котором имеются сведения — Вихман I, упоминаемый в документе 855 года. Вероятно, он принадлежал к роду Биллунгов — герцогов Саксонии.

Следующий граф, о котором имеются сведения, — Мегинхард (920-е годы), сын Мегинхарда и его жены Эвезы, герцог Фризии с 898 года. Какое отношение он имел к Вихману I — не известно.

Преемник Мегинхарда (внук — сын его дочери Герберги) Вихман II/V (([930]-после 27 сентября 979).вероятно (как указывает имя) был одновременно и потомком Вихмана I.

Последняя правительница — Адела фон Хамаланд ([955/60]-после 1016), дочь Вихмана II/V. Её обвинили в подстрекательстве к убийству саксонского графа Вихмана (1016) и лишили владений.

Преемницей графства Хамаланд принято считать сеньорию Зютфен.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/HOLLAND.htm#_Toc482446635
 J. M. van Winter. Die Hamaländer Grafen als Angehörige der Reichsaristokratie im 10. Jahrhundert. — Rheinische Vierteljahrsblätter, 44 (1980). — S. 16—46.

Графства в Нижних Землях